Воронков, Макси:
 Воронков, Максим Георгиевич (1901—1976) — капитан 1-го ранга, участник Гражданской и советско-японской войн, Герой Советского Союза (1945).
 Воронков, Максим Юрьевич (род. 1971) — российский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.